Pantanal - bioma situado na América do Sul
Ou ainda:
 Parque Nacional do Pantanal Matogrossense - parque localizado entre nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
 Reserva da Biosfera do Pantanal - reserva que abrange a região do Pantanal
 Pantanal (1990) - telenovela exibida em 1990 na Rede Manchete
 Pantanal (2022) - telenovela exibida em 2022 na TV Globo
 Troller Pantanal - modelo de automóvel da Troller
 Pantanal Linhas Aéreas - empresa de viação aérea.

Localidades

Bairros
Pantanal (Duque de Caxias)
Pantanal (Florianópolis)
Pantanal (Macapá)

Desambiguação